Maupas bezeichnet:

 Maupas (Aube),französische Gemeinde im Département Aube
 Maupas (Gers), französische Gemeinde im Département Gers
 Maupas/Valency, Quartier im Lausanner Stadtteil 2
 Pic de Maupas, 3109 m hoher Pyrenäengipfels an der französisch-spanischen Grenze

Maupas ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Maupas, französischer Grammatiker
 Émile Maupas (1842–1916), französischer Biologe